Мото Гран-при Чехии было 11-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2005 года. Эта гонка прошла с 26 по 28 августа 2008 года на автодроме в Брно.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc 

Чехия